Albert-Paul Royer-Collard (1797-1865), frère d'Hippolyte Royer-Collard, fils d'Antoine-Athanase Royer-Collard, avocat, professeur de droit ;
 Antoine-Athanase Royer-Collard (1768-1825), frère de Pierre-Paul Royer-Collard, père d'Hippolyte Royer-Collard, est un médecin aliéniste français ;
 Hippolyte Royer-Collard (1802-1850), frère d'Albert-Paul Royer-Collard, fils d'Antoine-Athanase Royer-Collard, médecin français ;
 Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845), frère d'Antoine-Athanase Royer-Collard, homme politique libéral et philosophe français.